Яцуки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Яцуки — деревня, Ковляковский сельсовет Шумилинского района Витебской области.
 Яцуки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.